Lateriramulosa är ett släkte av svampar. Lateriramulosa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lateriramulosa